Alcalá del Júcar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá del Júcar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Alcalá del Júcar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar